Somogyi László (1815–1890) földbirtokos, királyi törvényszéki elnök, ügyvéd, költő, alispán, országgyűlési képviselő
 Somogyi László (1907–1988) Kossuth-díjas karmester
 Somogyi László (1912–1993) római katolikus pap, plébános
 Somogyi László (1917–1984) szobrász
 Somogyi László (1928) vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora
 Somogyi László (1932–2016) építészmérnök, egy időben a Fejér Megyei ÁÉV műszaki igazgatója, a Középületépítő Vállalat vezérigazgatója 1978–1984 között, majd 1984–1988 között építésügyi és városfejlesztési miniszter
 Somogyi László (1958) kosárlabdázó
 Somogyi László Gábor (1976) tanár, képzőművész
 Somogyi László levéltáros, Budapest Főváros Levéltára